Wyniki Grand Prix Niemiec, drugiej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1998.

To czwarte zawody o Wielką Nagrodę Niemiec, w tym drugie (po rocznej przerwie) rozegrane w Pocking.

Lista startowa 
Stawkę 21 stałych uczestników Grand Prix uzupełniło 3 zawodników z dziką kartą: Gerd Riss, Robert Barth oraz Antonín Kasper. Kontuzjowanych Jespera B. Jensena zastąpił Peter Karlsson (pierwszy rezerwowy cyklu), natomiast Briana Andersena trzeci rezerwowy Jacek Krzyżaniak. W nawiasach podano numery stałe.

 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (2) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (8) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (3) Tomasz Gollob (Polska)
 (18) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (14) Stefan Dannö (Szwecja)
 (9) Ryan Sullivan (Australia)
 (15) Leigh Adams (Australia)
 (7) Hans Nielsen (Dania)
 (19) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (12) Zoltán Adorján (Węgry)
 (1) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (5) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (6) Brian Andersen (Dania) {27) Jacek Krzyżaniak (Polska)
 (21) Jesper B. Jensen (Dania) (25) Peter Karlsson (Szwecja)
 (10) Jason Crump (Australia)
 (16) Craig Boyce (Australia)
 (13) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (17) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (11) Armando Castagna (Włochy)
 (20) Sebastian Ułamek (Polska)
 (22) Gerd Riss (Niemcy)
 (23) Robert Barth (Niemcy)
 (24) Antonín Kasper (Czechy)

Wyniki

Opis 
Skład finału Grand Prix Niemiec pokrywał się z finałem poprzedniej eliminacji. Podobnie jak przed trzeba tygodniami wygrał Tony Rickardsson, jednak tym razem drugi był Jimmy Nilsen, a trzeci Billy Hamill. Tomasz Gollob ponownie był czwarty. Jacek Krzyżaniak zajął 20. pozycję, Piotr Protasiewicz i Sebastian Ułamek zajęli ostatnie dwie lokaty i zajmują ostatnie dwie pozycje w klasyfikacji przejściowej pośród stałych uczestników Grand Prix.

Klasyfikacja przejściowa

Bibliografia 
 Z kartek kalendarza: Wyniki Grand Prix Niemiec 1998

Niemcy
1998
1998 w Niemczech